Berrer ist der Familienname folgender Personen:

 Albert von Berrer (1857–1917), württembergischer Generalleutnant im Ersten Weltkrieg
 Alfred Berrer (1887–1945), deutscher Bauingenieur und Hochschullehrer
 Manuel Berrer (* 1988), österreichischer Liedermacher, Sänger und Kabarettist
 Michael Berrer (* 1980), deutscher Tennisspieler
 Theodor von Berrer (1849–1925), württembergischer Generalmajor

Siehe auch:
 Berre